Amédée  peut désigner :
 Amédée  de Savoie (v.1016-v.1051/1060), comte en Maurienne et des Belleysans ;
 Amédée  de Montfaucon (v.1065 - après 1110), seigneur de Montfaucon ;
 Amédée  de Genève (v.1100-1178), comte de Genève ;
 Amédée  de Faucigny (?-1124), évêque de Maurienne (1112/16-1124) ;
 Amédée  de Neuchâtel (?-1288), seigneur de Neuchâtel ;
 Amédée  d'Ameysin, évêque de Belley (1349-1355) ;
 Amédée  d'Espagne (1845-1890), roi d'Espagne.